Джеймс Мортимер (; , , Виргиния — , ) — американский и британский , мастер, участник значительного количества крупных международных соревнований; , , ,

Биография 
Родился в городе Ричмонд, штат Виргиния. Окончил Виргинский университет. В период с 1855 по 1860 годы служил атташе американского посольства во Франции. Много общался с П. Морфи во время пребывания последнего в Париже (в том числе во время матча Морфи — Андерсен). Был награждён орденом Почётного легиона.

Был сторонником конфедератов. В 1860 году из-за своих политических взглядов оставил дипломатическую службу и перешёл к журналистской работе. После низложения Наполеона III переехал в Англию, где прожил до конца жизни.

В Лондоне основал газету «The London Figaro». Это была официальная газета правительства Наполеона III в изгнании. После смерти Наполеона III в 1873 году продолжил издавать газету. В газете работал хороший шахматный отдел, которым руководили сначала И. Левенталь, а после его смерти в 1876 году — В. Стейниц.

В 1882 году газета оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в клевете. Мортимер получил 3 месяца тюрьмы, после чего продал газету за долги.

В дальнейшем Мортимер стал литературным критиком и драматургом. Он написал более 30 пьес, которые были поставлены в лондонских театрах.

Шахматная карьера 
Был достаточно сильным мастером. Регулярно участвовал в соревнованиях. Выступал без особых успехов, но побеждал в отдельных партиях мировых звёзд. Например, в лондонском турнире 1883 года выиграл у Чигорина и Цукерторта (победителя турнира), в лондонском турнире 1886 года — у Таубенгауза, Мэзона, Поллока и Шаллопа, в 1907 году в Остенде — у Тартаковера, Зноско-Боровского, Свидерского и Блэкберна.

Написал 2 шахматные книги, часто публиковал статьи на шахматные темы.

В 1911 году поехал в качестве корреспондента на международный турнир в Сан-Себастьяне. Там он простудился, заболел воспалением лёгких и умер.

Вклад в теорию дебютов 
Именем Мортимера названо разветвление берлинской защиты в испанской партии, а также атака Мортимера — Фрейзера в гамбите Эванса.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Gaige, Jeremy (2005), Chess Personalia: A Biobibliography, McFarland & Company, p. 291, ISBN 978-0-7864-2353-8
 Korn, Walter (1978), America’s Chess Heritage, New York: David McKay, pp. 48—49, ISBN 0-679-13200-7
 Hooper, David Vincent; Whyld, Kenneth (1996), The Oxford Companion to Chess, Oxford University, pp. 264—265, ISBN 0-19-280049-3

Ссылки 
 
 Вариант Мортимера в испанской партии на сайте 365Chess
 Атака Мортимера — Фрейзера в гамбите Эванса на сайте 365Chess